Евге́ний Алекса́ндрович Я́ковлев:
 Яковлев, Евгений Александрович (1857—1898) — русский изобретатель, создатель первого российского автомобиля.
 Яковлев, Евгений Александрович (род. 1938) — советский волейболист, чемпион мира.
 Яковлев, Евгений Александрович (род. 1967) — советский и украинский пловец в ластах, тренер.